La patrona puede hacer referencia a:
 La patrona (1847), novela de Fiódor Dostoyevski.
 La patrona (2013), telenovela mexicana.